El término Catedral de San Andrés puede referirse a: 

Catedral de San Andrés, en Burdeos, Francia
Catedral de San Andrés, en Victoria, Canadá
 Catedral de San Andrés, en Sídney, Australia
 Catedral de San Andrés, en Filadelfia, Estados Unidos
 Catedral de San Andrés, en Grand Rapids, Estados Unidos
 Catedral de San Andrés, en Little Rock, Estados Unidos
 Catedral de San Andrés, en Tokio, Japón
 Catedral de San Andrés, en Amalfi, Italia
 Catedral de San Andrés, en Yokohama, Japón
 Catedral de San Andrés, en Dundee, Reino Unido
 Catedral de San Andrés, en Glasgow, Reino Unido
 Catedral de San Andrés, en Singapur, Singapur
 Catedral de San Andrés, en Kiev, Ucrania
 Catedral de San Andrés, en Patras, Grecia